Beleg van Korfoe (1537), door een alliantie van Fransen en Ottomanen
Beleg van Korfoe (1716), door de Ottomanen
Beleg van Korfoe (1798-1799), door een alliantie van Russen en Ottomanen